Jatiluhur (Jatiluhur), een bestuurslaag in Indonesië
Jatiluhur (Jatiasih), een bestuurslaag in Indonesië
Jatiluhur (Karanganyar), een bestuurslaag in Indonesië
Jatiluhur (Rowokele), een bestuurslaag in Indonesië